Een roman van Billie Letts, zie Where the Heart Is (boek)

Drie televisieseries:
Een Amerikaanse soapserie uit 1969, zie Where the Heart Is (Amerikaanse soap).
Een Britse soapserie uit 1997, zie Where the Heart Is (Britse soap).
Een Maleisische dramaserie uit 2008m, zie Where the Heart Is (dramaserie).
een aflevering van de televisieserie ER, zie Where the Heart Is (ER).
Twee films:
Een romantische komedie uit 1990, zie Where the Heart Is (1990)
Een verfilming van bovengenoemde roman uit 2000, zie Where the Heart Is (2000)
 Muziek:
 Where the Heart Is (Haevn), een nummer van Haevn